Юго́ Эмбе́р (, род. 26 июня 1998 года, Мец, Франция) — французский профессиональный теннисист; победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Отца теннисиста зовут Эрик; мать — Энн; есть сестра — Леа. Начал играть в теннис в пять лет, смотря за игрой отца.

Когда Эмберу было 12, он переехал в Пуатье (Франция), чтобы тренироваться в составе французской сборной. Однако получил ряд травм, которые помешали ему играть в течение полутора лет.

Любимая поверхность — хард, любимый турнир — Ролан Гаррос. В период взросления кумиром в мире тенниса был Роджер Федерер. Болельщик футбольной команды Мец.

Спортивная карьера 

В 2015 году вышел в финал юношеского турнира в Мексике в паре с Джеффри Бланкано.

В сентябре 2017 года Юго претендовал на свой первый титул в Bagneres-de-Bigorre (Франция), где он получил wild card. Через неделю он снова был приглашён на турнир Moselle Open, где он достиг второго раунда, но проиграл в трех сетах Симону Болелли.

В ноябре 2017 года он одержал свою первую победу над игроком топ-100, обыграв Томаса Фаббиано в квалификации парижского турнира.

После неудачной первой половины сезона 2018 года Юмбер смог в летнее время достичь трех финалов Challenger. После поражений в первых двух в Гатино и Гранби, француз завоевал свой первый титул претендента в Сеговии (Испания). Эта удачная игра позволила ему сыграть в квалификации к Открытому чемпионату США турнир, где он выиграл отбор и прошёл в основную сетку. В первом раунде он победил Колина Альтамирано, а во втором раунде уступил в четырех сетах Стэну Вавринке.

В сентябре Умбер вновь вышел в финал турнира Challenger в Кассисе (Франция), уступив в финале Энцо Куако.

Юго начал сезон 2019 года с квалификации на ATP 250 в Брисбене, но уступил в первом раунде японскому теннисисту Ясутаке Утияма.

Дальше он сыграл на турнире в Окленде, после очередной победной квалификации. В первом раунде переиграл Павло Куэваса, а затем уступил Филиппу Кольшрайберу.

После этого Юмбер сыграл в основной сетке Australian Open. В первом раунде он уступил Жереми Шарди в 5 сетах, 6-3, 6-7(6), 4-6, 7-6(4), 6-7(6). В феврале на турнире в Марселе, Юго получив уайлд-кард, сумел дойти до полуфинала, в котором уступил Михаилу Кукушкину.

В июле 2019 года Юго участвовал в Уимблдонском турнире, где дошёл до 1/8 финала, но проиграл в трёх сетах будущему победителю турнира. первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

На Открытом чемпионате США проиграл в первом раунде Мариусу Копилу в упорнейшем пятисетовом матче.

В октябре 2019 года дошёл до четвертьфинала Кубка Кремля, но проиграл аргентинцу Гвидо Пелье в трёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (3)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде.

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 31 января 2019 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Франции
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года